Мули́-ан-Медо́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент коммуны — Жиронда. Входит в состав кантона Кастельно-де-Медок. Округ коммуны — Бордо.

Код INSEE коммуны 33297.

Коммуна расположена приблизительно в 490 км к юго-западу от Парижа, в 29 км к северо-западу от Бордо в винодельческом регионе .

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1714 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 1072 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 822 были экономически активными, 250 — неактивными (показатель активности — 76,7 %, в 1999 году было 74,7 %). Из 822 активных работали 755 человек (407 мужчин и 348 женщин), безработных было 67 (31 мужчина и 36 женщин). Среди 250 неактивных 70 человек были учениками или студентами, 87 — пенсионерами, 93 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Сатюрнен в романском стиле. Эта церковь впервые упоминается в 1268 году. Она посвящена Святому Сатурнину, первому епископу Тулузы. Исторический памятник с 1846 года
 Замок Мокайу, в котором расположен музей вина и виноделия. Памятник культурного наследия
 Археологические раскопки

Примечания

Ссылки 

 Сайт мэрии
 

Коммуны департамента Жиронда